The Tyra Banks Show — talk show estadunidense conduzido pela antiga modelo Tyra Banks
Elson Tyra (Metal Slug) — personagem de Metal Slug Advance

Desambiguações de antropônimos